Хорбах () — название коммун в земле Рейнланд-Пфальц Германии:

 Хорбах (Вестервальд) — в районе Вестервальд.
 Хорбах (Зиммерталь) — в районе Зиммерталь.
 Хорбах (Пфальц) — в районе Пфальц.